Baisha bezeichnet:

 Baisha (白沙黎族自治县), einen autonomen Kreis der Li in der chinesischen Provinz Hainan
 Baisha (Changning) (白沙镇), Großgemeinde der Stadt Changning in der chinesischen Provinz Hunan
 Baisha (Changsha) (白沙镇), Großgemeinde im Kreis Changsha in der chinesischen Provinz Hunan
 Baisha (Fuchuan) (白沙镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Fuchuan im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Baisha (Guiping) (白沙镇), Großgemeinde der Stadt Guiping im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Baisha (Hanjiang) (白沙镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Hanjiang in der chinesischen Provinz Fujian
 Baisha (Hejiang) (白沙镇), Großgemeinde im Kreis Hejiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Baisha (Hepu) (白沙镇), Großgemeinde im Kreis Hepu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Baisha (Jiangjin) (白沙镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jiangjin der chinesischen Stadt Chongqing
 Baisha (Jishui) (白沙镇), Großgemeinde im Kreis Jishui in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Baisha (Leizhou) (白沙镇), Großgemeinde der Stadt Leizhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Baisha (Liujiang) (白沙镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Liujiang im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Baisha (Luxi) (白沙镇), Großgemeinde im Kreis Luxi in der chinesischen Provinz Hunan
 Baisha (Minhou) (白沙镇), Großgemeinde im Kreis Minhou in der chinesischen Provinz Fujian
 Baisha (Nanchuan) (白沙镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Nanchuan der chinesischen Stadt Chongqing
 Baisha (Qingshui) (白沙镇), Großgemeinde im Kreis Qingshui in der chinesischen Provinz Gansu
 Baisha (Shiqian) (白沙镇), Großgemeinde im Kreis Shiqian in der chinesischen Provinz Guizhou
 Baisha (Shuangliu) (白沙镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Shuangliu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Baisha (Taishan) (白沙镇), Großgemeinde der Stadt Taishan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Baisha (Wanyuan) (白沙镇), Großgemeinde der Stadt Wanyuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Baisha (Xiaochang) (白沙镇), Großgemeinde im Kreis Xiaochang in der chinesischen Provinz Hubei
 Baisha (Xinluo) (白沙镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xinluo in der chinesischen Provinz Fujian
 Baisha (Xinning) (白沙镇), Großgemeinde im Kreis Xinning in der chinesischen Provinz Hunan
 Baisha (Yangshuo) (白沙镇), Großgemeinde im Kreis Yangshuo im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Baisha (Yangxin) (白沙镇), Großgemeinde im Kreis Yangxin in der chinesischen Provinz Hubei
 Baisha (Yichuan) (白沙镇), Großgemeinde im Kreis Yichuan in der chinesischen Provinz Henan
 Baisha (Yingde) (白沙镇), Großgemeinde der Stadt Yingde in der chinesischen Provinz Guangdong
 Baisha (Yulong) (白沙镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Yulong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Baisha (Zhongmu) (白沙镇), Großgemeinde im Kreis Zhongmu in der chinesischen Provinz Henan
 Baisha (Penghu) (白沙鄉), Landgemeinde im Landkreis Penghu der Republik China
 Baisha (Pu’an) (白沙乡), Gemeinde im Kreis Pu’an in der chinesischen Provinz Guizhou
 Baisha (Putuo) (白沙乡), Gemeinde im Stadtbezirk Putuo in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Baisha (Weng’an) (白沙乡), Gemeinde im Kreis Weng’an in der chinesischen Provinz Guizhou
 Baisha (Jiangbei) (白沙街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jiangbei in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Baisha (Jiangcheng) (白沙街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jiangcheng in der chinesischen Provinz Guangdong
 Baisha (Meilan) (白沙街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Meilan in der chinesischen Provinz Hainan
 Baisha (Pengjiang) (白沙街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Pengjiang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Baisha (Sanyuan) (白沙街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Sanyuan in der chinesischen Provinz Fujian